American International kan syfta på:

 American International Group – ett försäkringsbolag
 American International Building – en skyskrapa